Termenul „Ratzeburg” se poate referi la:

Ratzeburg oraș în Schleswig-Holstein
Fürstentum Ratzeburg (Ratzeburger Land) azi în Mecklenburg-Vorpommern
Bistum Ratzeburg (Episcopatul Ratzeburg)